Atitlán kan syfta på:

 Atitlán (sjö) – sjö i Guatemala
 Volcán Atitlán – vulkan invid sjön med samma namn
 Municipio de Santiago Atitlán – en kommun i Guatemala
 Atitlándopping – en utdöd fågelart som saknade flygförmåga

Se även
 Santiago Atitlán – flera